Роџер Федерер је седми пут освојио титулу. У финалу је савладао Новака Ђоковића са 7:6(7:1), 6:3.

Носиоци

 Новак Ђоковић (финале)
 '''Роџер Федерер (победник)
 Енди Мари (полуфинале)
 Кеј Нишикори (одустао пре почетка турнира)
 Стан Вавринка (четвртфинале)
 Томаш Бердих (четвртфинале)
 Марин Чилић (треће коло)
 Рафаел Надал (треће коло)

 Милош Раонић (прво коло)
 Жил Симон (прво коло)
 Џон Изнер (прво коло)
 Ришар Гаске (четвртфинале)
 Давид Гофен (треће коло)
 Гаел Монфис (прво коло)
 Кевин Андерсон (треће коло)
 Григор Димитров ''(треће коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе
 Главни жреб
 Квалификације

Отворено првенство Синсинатија - мушкарци појединачно
Отворено првенство Синсинатија 2015.